

Patronyme 

 Jean-Anténor Hüe de Caligny (1657-1731), ingénieur militaire français ;
 Louis-Rolland Hüe de Caligny (1677-1748), son frère, ingénieur militaire français ;
 Armand Thomas Hue de Miromesnil (1723-1796), magistrat et homme politique français ;
 Jean-François Hue, (1751-1823), peintre français ;
 François Hüe (1757-1819), huissier de la Chambre de Louis XVI ;
 Charles-Désiré Hue (1833-1879), peintre français ;
 Auguste Marie Hue (1840-1917), botaniste français ; 
 Fernand Hue (1846-1895), écrivain français ;
 Georges Hüe (1858-1948), compositeur français ;

 Magdeleine Hue (1882-1944), peintre française ;
 François Hüe (1905-1972), ornithologue français ;
 Robert Hue (1946-), personnalité politique française ;
 Jean-Louis Hue (1949-), journaliste et écrivain français ;
 Jean-Charles Hue (1968-), réalisateur, plasticien et vidéaste français.

Divers 
 Hue, interface web.

Patronyme normand